Дворецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дворецкая волость (Слонимский уезд) — в составе Гродненской губернии, Слонимский уезд
 Дворецкая волость (Валдайский уезд) — в составе Новгородской губернии, Валдайский уезд
 Дворецкая волость (Старорусский уезд) — в составе Новгородской губернии, Старорусский уезд
 Дворецкая волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд